Ла Пољера има више значења:

 Ла Пољера (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пољера (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику